Іспанський іноземний легіон
 Французький іноземний легіон